Großrat bzw. Grossrat kann bedeuten

 Mitglied eines bestimmten Schweizer Kantonsparlamentes
 Großer Faschistischer Rat in Italien (1922–1943)

Siehe auch:
 Grosser Rat